

Patronymie

 Jiang Weiping est un ancien journaliste chinois.
 Nie Weiping (1952- ) est un joueur de go professionnel chinois.
 Zhong Weiping est une escrimeuse chinoise.